SG Schwerin steht für:

 Sozialgericht Schwerin
 einen früheren Namen des FC Mecklenburg Schwerin